У Городенківському районі Івано-Франківської області на обліку перебуває 50 пам'яток архітектури.

Примітки

Посилання
реєстри пам'яток Івано-Франківської області

Городенківський район
Городенківського району